Долењи Подборшт може бити:

 Долењи Подборшт (Мирна Печ), насељено мјесто у општини Мирна Печ, Република Словенија
 Долењи Подборшт при Требњем, насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија